Eugen Jebeleanu ist der Name folgender Personen:

*Eugen Jebeleanu (Lyriker) (1911–1991), rumänischer Lyriker
Eugen Jebeleanu (Schauspieler) (* 1988), rumänischer Schauspieler und Regisseur